Точи Фил Чуквуани (; родился 24 марта 2003 года, Херлев, Дания) — датский футболист нигерийского происхождения, полузащитник клуба «Норшелланн».

Чуквуани родился в Дании в семье выходцев из Нигерии.

Клубная карьера 
Чуквуани — воспитанник клуба «Норшелланн». 22 сентября 2019 года в матче против «Ольборга» он дебютировал в датской Суперлиге. 17 июля 2020 года в поединке против «Мидтьюлланна» Точи забил свой первый гол за «Норшелланн».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Дании
Игроки ФК «Норшелланн»